The Country Mouse est le titre de plusieurs films :
 The Country Mouse, film muet américain réalisé par Hobart Bosworth, sorti en 1914 ;
 The Country Mouse, film d'animation américain d'un réalisateur inconnu, produit par Aesop's Fables Studio, sorti en 1921 ;
 The Country Mouse, film d'animation américain réalisé par Friz Freleng, sorti en 1935 ;